Neumünsterkirche (zu einem Neumünster gehörende Kirche) steht für:

 die Kirche des Neumünster (Würzburg)
 die Kirche des Neumünster (Zürich)
Siehe auch:
Kirchen in Neumünster